Великі Дедеркали — село Шумського району Тернопільської області
Малі Дедеркали — село Шумського району Тернопільської області